HRD kan avse flera saker:

 HRD – valutakod enligt ISO 4217 för kroatisk dinar
 HRD– ett belgiskt institut för kvalitetsbedömning av diamanter, se Hoge Raad voor Diamant